een Russische viermastbark; zie Sedov (schip, 1921)
 een Russisch poolonderzoeker en oceanograaf; zie Georgij Sedov (persoon)
 een Russische ijsbreker; zie Georgij Sedov (ijsbreker)
 een Russische; Sedov (persoon)